Друга лига Црне Горе у сезони 2007/08. је било друго по реду такмичење организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и то је други степен такмичења у Црној Гори.

У сезони 2006/07. из лиге су испали Зора из Спужа и Морнар из Бара, умјесто њих, у Другу лигу су се пласирали Текстилац из Бијелог Поља и Отрант из Улциња. У Прву лигу за сезону 2007/08. пласирао се Ловћен из Цетиња као побједник Друге лиге.

Формат такмичења је био исти као прве сезоне, такмичи се 12 клубова, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, побједник Друге лиге ће изборити пласман у Прву лигу за сезону 2008/09. док ће другопласирана и трећепласирана екипа играти у баражу са десетопласираном и једанаестопласираном екипом из Прве лиге на крају сезоне 2007/08.

Клубови у сезони 2007/08.

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони. Резултати трећег круга уписани су у колони домаћина у другом реду.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Ибар -1 бод
 Црвена Стијена -1 бод
 Гусиње -1 бод
 ФК Језеро је нови прволигаш.
 ФК Беране испао из Прве у Другу лигу.
 Гусиње  испада у Трећу лигу (Сјеверна регија)
 Текстилац  испада у Трећу лигу (Сјеверна регија)

За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:
 ФК Бокељ - 10 мјесто у првој лиги,
 ФК Сутјеска - 11. мјесто у првој лиги,
 Челик - 2 мјесто у другој лиги,
 Јединство - 3 мјесто у другој лиги.

Доигравање за пласман у Прву лигу 

После завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са једанаестопласираном екипе из Прве лиге за мјесто у Првој лиги у сезони 2007/08. Исто тако су играли и трећепласирани из Друге лиге против десетопласираног из Прве лиге. Побједници ових сусрета изборили су пласман у Прву лигу за сезону 2008/09, а поражени ће играти у Другој лиги Црне Горе.

Први мечеви

Други мечеви 

У Прву лигу Црне Горе 2008/09. пласирали су се Јединство из Бијелог Поља и Сутјеска из Никшића.

Доигравање за пласман у Другу лигу из Треће лиге 

Трећа лига Црне Горе подијељена је на три регије (Јужну, Сјеверну и Средњу). Након завршеног лигашког дијела у регијама, прваци играју међусобно по систему свако са сваким два пута (кући и на страни), двије екипе ће изборити пласман у Другу лигу Црне Горе, док ће трећа екипа и наредне сезоне играти у Трећој лиги, у својој регији.

У баражу учествују:

 Полимље - првак Сјеверне регије,
 Рибница - првак Средње регије,
 Морнар - првак Јужне регије.

У Другу лигу Црне Горе 2008/09. пласирали су се Морнар из Бара и Рибница из Подгорице.

Види још 
 Друга лига Црне Горе у фудбалу

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ

Друга лига Црне Горе у фудбалу
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2007/08.